José Alirio Contreras (1978), Venezolaans wielrenner
José Ariel Contreras (1971), Cubaans honkballer
José David Contreras (1994), Venezolaans voetballer
José Manuel Contreras (1986), Guatemalteeks voetballer
José Raúl Contreras (1982), Chileens voetballer